Etzmannsdorf bezeichnet:
 Etzmannsdorf am Kamp, Katastralgemeinde von Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Etzmannsdorf bei Straning, Katastralgemeinde von Straning-Grafenberg, Bezirk Horn, Niederösterreich